LBA kan avse: 

 LBA – blockadressering av lagringsminne för datorer, se Logical Block Addressing
 LBA – ett datorspel utvecklat av Adeline Software Internationalfrån 1994, se Little Big Adventure